1-е Панамериканские игры 1951 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 25 февраля — 9 марта 1951 года в городе Буэнос-Айрес.

Виды спорта 

  Лёгкая атлетика
  Бейсбол
  Баскетбол
  Бокс
  Велоспорт
  Прыжки в воду
  Конный спорт
  Фехтование
  Футбол
  Спортивная гимнастика
  Современное пятиборье
 Поло
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба
  Плавание
  Теннис
  Водное поло
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт

Страны-участницы 
 Аргентина
 Бразилия
 Венесуэла
 Гаити
 Гватемала
 Колумбия
 Коста-Рика
 Куба
 Мексика
 Панама
 Парагвай
 Перу
 США
 Тринидад и Тобаго
 Аргентина
 Эквадор
 Ямайка

Примечание 
(*) — медали, рассчитанные на Аргентину, США и Чили являются спорными.

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com